San Francesco peut désigner:
 San Francesco al Campo, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie
 San Francesco del Deserto, île de la lagune de Venise située entre San Erasmo et Burano

Voir aussi